Cet article présente une liste des communes du canton de Fribourg.

Généralités 
En 2022, le canton de Fribourg compte , réparties sur .

La commune la plus grande est Val-de-Charmey () ; la plus petite est Meyriez (). En moyenne, les communes du canton mesurent  (la médiane de leur superficie est égale à ).

La commune la plus peuplée est Fribourg ( en 2017) ; la moins peuplée est Prévondavaux ( en 2016). La moyenne de population est égale à , la médiane à .

La commune la plus dense est Fribourg ( en 2017) ; la moins dense est Bellegarde (en allemand Jaun) (). La moyenne est , et la médiane  (la densité de population du canton tout entier atteint  ; celle de la Suisse ).

Particularités

Zones cantonales hors commune 
La forêt domaniale du Galm, petite zone boisée de , ne fait partie d'aucune commune ; elle est directement administrée par le canton de Fribourg.

Le canton s'étend également sur les lacs de la Gruyère, de Morat et de Neuchâtel, sans que ces zones ne fassent partie d'aucune commune.

Enclaves 

Le canton de Fribourg possède quatre communes ou groupes de communes qui ne sont pas contigus au reste du territoire cantonal.

Dans le district de la Broye, trois zones sont enclavées dans le canton de Vaud :
 La première est constituée des 10 communes suivantes :
 Châtillon
 Cheyres-Châbles
 Cugy
 Estavayer
 Fétigny
 Les Montets
 Lully
 Ménières
 Nuvilly
 Sévaz

 La deuxième est composée de 2 communes :
 Prévondavaux
 Surpierre

 Enfin, la localité de Vuissens, commune d'Estavayer, forme la troisième enclave.

Dans le district du Lac, une zone est enclavée dans le canton de Berne :
 La localité de Wallenbuch, commune de Cormondes, forme la quatrième enclave.

Réciproquement, la commune bernoise de Villars-les-Moines est entièrement enclavée dans le district du Lac.

Au niveau communal, Echarlens, Estavayer et Morat sont fragmentées. La création du lac de la Gruyère a également séparé des parties des communes de Corbières et Morlon.

Liste 
Voici la liste des communes composant le canton avec, pour chacune, son district, sa superficie et sa population au . Les territoires cantonaux situés en dehors de toute commune sont aussi présents à titre indicatif.

Fusions de communes 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Fribourg. Ce dernier promeut les fusions de communes à l'aide d'un fonds. Depuis 1999 celles-ci ont fortement augmenté. Depuis 1831, seule la commune de Schmitten a été créée par scission de Düdingen, les autres créations de communes résultent de fusions. Ci-après, les communes qui ont fusionné entre 1831 et janvier 2017 :

Voir aussi

Liens internes 
 Canton de Fribourg
 Communes suisses
 Districts du canton de Fribourg

Références 

Fribourg
Liste en rapport avec le canton de Fribourg